La Radiotélévision de la principauté des Asturies (en espagnol : Radiotelevisión del Principado de Asturias) en abrégé RTPA,  est un groupe audiovisuel provincial public espagnol qui est l'opérateur d'une station de radio, RPA et de chaînes de télévision, TPA7, TPA8 et TPA9 HD, pour la Principauté des Asturies et qui a commencé à émettre des programmes en 2006.

Voir aussi

Lien externe 
 Site de la RTPA

Groupe de télévision ayant son siège en Espagne
Média dans les Asturies